El nombre Ana María Jarvis puede referirse a:

 Ana María Jarvis (madre) (1832 - 1905) activista social, fundadora con su hija del Día de la Madre en los Estados Unidos.
 Ana María Jarvis (hija) (1864 -1948) hija de la anteriormente señalada, fundadora con su madre de la celebración internacional conocida como el Día de la Madre.